Абу Дауд може да се отнася за:

 Мухаммад Дауд Уде - палестински терорист от Организацията за освобождение на Палестина (ООП).
 Абу Дауд Сулейман ибн Ашат Азди Сиджистани - персийски събирач на хадиси, автор на Сунан Абу Дауд – сборник с 4800 хадиса, както и на други книги.